Prinsessan Charlotte Elizabeth Diana, född 2 maj 2015 på St Mary's Hospital i London, är dotter till hertigparet av Cambridge, prins William och Catherine. Hon är nummer tre i samväldesrikenas tronföljd. Hon är yngre syster till prins George av Wales och äldre syster till prins Louis av Wales.

Tillkännagivande och födsel 
Den 8 september 2014 tillkännagav Clarence House att prins William och Catherine väntade sitt andra barn. Tillkännagivandet kom efter att Catherine fått ställa in ett åtagande på grund av allvarligt graviditetsillamående, hyperemesis gravidarum, som förklaring till hennes frånvaro.

Prinsessan Charlotte föddes den 2 maj 2015 08:34 på St Mary's Hospital, London. Hennes far närvarade vid födseln och hon vägde 3,71 kilo. Efter födseln åkte familjen till sitt gemensamma hem Kensington Palace. 

Hon är den tredje i tronföljden efter sin far prins William och sin äldre bror prins George. Hennes titel är "Hennes kungliga höghet prinsessan Charlotte av Wales". 

Den 5 juli 2015 döptes Charlotte av ärkebiskopen av Canterbury, Justin Welby, i St. Mary Magdalene Church i Sandringham. I samband med dopet tillkännagavs att prinsessans gudföräldrar är Laura Fellowes, som är prins Williams kusin på sin mors sida, Adam Middleton, som är Catherines kusin på sin fars sida samt familjevännerna Thomas van Straubenzee, James Meade och Sophie Carter.

Namnet Charlotte har förekommit tidigare inom den brittiska kungafamiljen; Charlotte av Mecklenburg-Strelitz var kung Georg III:s drottning, och hennes sondotter, prinsessan Charlotte Augusta av Wales, Georg IV:s enda barn, skulle ha blivit regerande drottning av Storbritannien om hon inte hade dött i unga år.

Uppväxt 
Charlotte går i förskolan på Willcocks Nursery School i London.

Anfäder

Källor

Externa länkar 

Kvinnor
Födda 2015
Levande personer
Brittiska prinsessor
Huset Windsor
Huset Glücksburg
Personer i Storbritannien under 2000-talet